Cuautla pode se referir a:
 Cuautla (Jalisco) - município do estado de Jalisco, México.
 Cuautla (Morelos) - município do estado de Morelos, México.

Desambiguações de topônimos